

Geografia 
 Hounsfield – comune della contea di Jefferson nello stato di New York, Stati Uniti d'America
 Hounsfield Heights –  area nel nord-ovest di Calgary, Alberta, Canada

Persone 
 Godfrey Hounsfield – ingegnere britannico, Premio Nobel per la medicina 1979
 Thomas Hounsfield – giocatore di cricket inglese